Атака́ — бухта, розташована в західній частині Суецької затоки Червоного моря. Розташована в межах Єгипту. На березі розташоване село Атака та пристань.

Затоки Червоного моря
Затоки Єгипту